Кайрат:
 Кайра́т (; в переводе с казахского — энергия, сила, мощь, упорство) — казахское мужское имя.

Населённые пункты Казахстана 
 Кайрат — село в Илийском районе Алматинской области.
 Кайрат — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Кайрат — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Кайрат — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Кайрат — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Кайрат — до 1992 г. название села Тау Жанибекского района Западно-Казахстанской области.

Спортивные клубы 
 «Кайрат» — футбольный клуб из Алма-Аты.
 «Кайрат М» — футбольный клуб из Алма-Аты, молодёжный состав ФК «Кайрат».
 «Кайрат-Жастар» — футбольный клуб из Алма-Аты, фарм-клуб ФК «Кайрат».
 «Кайрат» — футбольный клуб из Москвы, фарм-клуб ФК «Кайрат».
 «Кайрат» — мини-футбольный клуб из Алма-Аты.
 «Кайрат» — название женского баскетбольного клуба «Университет» из Алма-Аты в 1991—1992 годах.
 «СШВСМ-Кайрат» — женский футбольный клуб из Алма-Аты.
 ЦСКА-«Кайрат» — название футбольного клуба ЦСКА из Алма-Аты в 1998—2000 годах.

См. также 
 Академия ФК «Кайрат» имени Е. А. Пехлеваниди
 Детская академия ФК «Кайрат» имени С. П. Квочкина
 Юношеская академия ФК «Кайрат» имени Т. С. Сегизбаева
 Рзд. Кайрат (платформа)